Идри-ми — основатель и первый царь древнего аморейского государства Мукиш с центром в городе Алалах, сын последнего ямхадского царя Илим-илиммы I, правил около середины XV века до н. э. под «сюзеренитетом» царя Митанни Парраттарны. Современник хеттского царя Циданты II. Известен своей статуей, хранящейся в Британском музее.

Источники сведений об Идри-ми 
Основным письменным источником, повествующим о правлении Идри-ми около середины XV века до н. э. (примерно тогда произошёл переход от археологического слоя Алалах Vb к слою Алалах Va), является «автобиографическая» надпись на его магнезитовой статуе (104 клинописные строки на поверхности фигуры Идри-ми), обнаруженной сэром Ч. Леонардом Вулли в слое Алалах I, но изготовленной в период слоя Алалах IV (Вулли датировал изготовление статуи приблизительно 1400 годом до н. э.). Кроме того, в слое Алалах IV найдены таблички АТ 3, АТ 71 и АТ 99, датированные царствованием Идри-ми, однако большинство табличек из слоя Алалах IV датированы правлением царей Никмепы II и Илим-илиммы II, из чего делается вывод, что царствование Идри-ми следует относить к более раннему слою Алалах V.

Другим важным источником является хорошо сохранившийся договор Идри-ми с царём Киццуватны Пиллией о взаимном возврате беглых (AlT 3), в котором также упоминается митаннийский царь Парраттарна.

Происхождение и приход к власти 
Согласно «автобиографической» надписи на статуе Идри-ми, он родился в семье царя Ямхада Илим-илиммы I. Мать Идри-ми была родом из Эмара и, возможно, происходила из династии местных правителей. Царь Илим-илимма погиб в результате событий, о которых надпись сообщает нечто невразумительное (события обозначены одним лишь словом mašiktu(m), значение которого исследователями условно определяется как «несчастье»), а его сын Идри-ми вынужден был вместе с другими представителями династии покинуть Ямхад и искать убежища в Эмаре у родственников матери Идри-ми (вероятно, он прихватил с собой царскую печать Абба-Эля, которой впоследствии пользовались преемники Идри-ми). Не увидев для себя политических перспектив в Эмаре (не желая «быть рабом в глазах народа Эмара»), Идри-ми с одним лишь слугой-оруженосцем на своей колеснице отправился через пустыню в Ханаан к племенам хапиру, среди которых прожил следующие семь лет, постоянно совещаясь с оракулом. Самой распространённой версией, объясняющей причину гибели Илим-илиммы I и бегства Идри-ми, является версия о неких враждебных действиях со стороны митаннийского царя Парраттарны, при этом совершенно нелогичным выглядит эвакуация Идри-ми и других членов семьи Илим-илиммы именно в Эмар, который находился в прямой зависимости от Митанни.

Другой причиной падения Илим-илиммы мог стать внутренний мятеж, за которым стоял царь Митанни. Так или иначе, после семи лет проживания у хапиру Идри-ми, как гласит надпись на его статуе, собрал войско и своих сторонников и завладел страной Мукиш с центром в Алалахе, фактически основав новое царство. Далее надпись повествует о вражде Идри-ми с миттанийским царём Парраттарной (хотя и не упоминает об открытых военных столкновениях между ними) и о принесении Идри-ми клятвы царю Митанни на седьмой год их вражды. Идри-ми направил к Парраттарне посла, через которого напомнил митаннийскому царю о дружественных отношениях, ранее царивших между Ямхадом и Митанни, и когда Парраттарна согласился вернуться к таким взаимоотношениям, Идри-ми отправил ему богатые дары и принёс клятву верности. Это позволило Идри-ми считать себя легитимным правителем («царём по праву») Алалаха. Таким образом, Идри-ми смог утвердиться в Алалахе только примирившись с Парраттарной и признав над собой верховную власть Митанни. Проблема заключается только в интерпретации двух упоминаемых в надписи семилетних сроков, поскольку исследователи не смогли прийти к согласию при ответе на вопрос, когда именно Идри-ми принёс клятву верности Парраттарне — через семь лет проживания у хапиру или ещё через семь лет после того как он выступил из Ханаана, захватил Алалах и начал враждовать с миттанийским царём?.

Поскольку Алалах в рассматриваемый период был частью царства Ямхад, гибель Илим-илиммы I и наступление неких драматических для Ямхада событий археологически можно соотнести с переходом от слоя Алалах Vb, относящегося к царствованию Илим-илиммы, к слою Алалах Va. Вернувшись в Ямхад, Идри-ми вместо разрушенного Халапа избрал своей столицей Алалах, где начал строительство царского дворца, с чем, вероятно, и связано начало формирования нового археологического слоя Алалах Va.

Правление 

Утвердившись в Алалахе, Идри-ми предпринял определённые шаги к установлению мирных взаимоотношений со своим воинственным соседом — митаннийским царём Парраттарной, для чего вынужден был признать переход Халапа под власть Митанни, а себя самого — «вассалом» царя Митанни. В результате Идри-ми был утверждён Парраттарной в качестве царя Мукиша и, согласно надписи на статуе Идри-ми, после утверждения он по праву царствовал в течение 30 лет, из которых несколько первых лет его правления были заняты строительством дворца в Алалахе. Если «автобиографическая» надпись на статуе была составлена при жизни Идри-ми в 30-й год после принесения клятвы царю Митанни, значит после составления надписи он правил ещё какое-то время. Судя по тому, что писец Шаррува, выгравировавший надпись на статуе Идри-ми, служил ещё и при отце Идри-ми, и при его сыне Никмепе II, после составления надписи Идри-ми правил недолго. Не исключено также, что надпись была нанесена на статую уже после смерти Идри-ми.

И здесь вновь возникает вопрос относительно времени признания Идри-ми «сюзеренитета» Митанни и принесения клятвы царю Парраттарне — если Идри-ми, захватив Алалах, незамедлительно принёс клятву Парраттарне и получил его санкцию на царствование в Мукише, то всё правление Идри-ми заняло 30 лет (плюс какое-то время после изготовления надписи на статуе), однако если после захвата Алалаха он ещё семь лет враждовал с Парраттарной, потом принёс ему клятву и после этого правил 30 лет, то царствование Идри-ми в Мукише к моменту составления надписи на его статуе продолжалось 37 лет. Ряд исследователей (к примеру, Ю. Б. Циркин, В. Ю. Шелестин) склонны трактовать фразу «Затем Парраттарна, сильный царь, царь хурритских войск, семь лет враждовал со мной» (если только «семь» в тексте на статуе не означает просто «много») именно как подтверждение второго варианта развития событий. В частности, В. Ю. Шелестин, изучая договор Идри-ми с царём Киццуватны Пиллией о взаимном возврате беглых (AlT 3), пришёл к выводу, что этот договор был заключён в конце семилетней вражды воцарившегося в Алалахе Идри-ми с Парраттарной, когда уже было известно о предстоящем принесении клятвы царю Митанни. Именно так, по мнению Шелестина, следует понимать положение договора «В какой день Парраттарна с Идри-ми клятву богами [пр]оизн[ё]с – то с того дня беглый определён к во[звр]ащению». Другие исследователи (в частности, Ю. Б. Циркин) считают, что этот договор был заключён уже после признания над собой власти Митанни, а отсылка к принесению клятвы царём Парраттарной свидетельствует о необходимости утверждения им условий этого договора как «сюзерена» одной из его сторон. 

«Автобиографическая» надпись на статуе утверждает, что после принесения клятвы миттанийскому царю Идри-ми предпринял активные военные действия в отношении своих соседей, в частности, против Хеттского царства («страны Хатти»), результатом которых стало разрушение неких городов и отправка захваченного в них имущества на постройку дворца в Алалахе. Судя по содержанию надписи Идри-ми, он вторгся на хеттскую территорию и достиг там некоторых военных успехов, так и не встретив основных военных сил хеттов («Страна Хатти не собралась, и (её войска) мне навстречу не выступили»). Какие именно города Хеттского царства разграбил Идри-ми, достоверно неизвестно. Судя по всему, эти города располагались в Северной Сирии, однако в тот период эта область вряд ли контролировалась хеттским царём Цидантой II. По мнению некоторых исследователей (Г. Вильхельм, Е. фон Дассов), скорее всего, эти города находились на территории царства Киццуватна, которое ранее отделилось от Хеттской державы и во времена Идри-ми находилось в «вассальной» зависимости от хеттского царя. Согласно версии Шелестина, после примирения с Митанни Идри-ми совершил набег на Киццуватну, несмотря на ранее заключённый между ним и царём Пиллией договор о взаимном возврате беглых (этот договор ничего не говорил о взаимном ненападении или военном союзничестве сторон). Хетты не пришли на помощь Пиллии, вероятно, и сами напали на Киццуватну с севера (итогом чего мог стать сохранившийся до наших дней мирный договор между Пиллией и Цидантой II (CTH 25)). Идри-ми разорил города в прилегавших к Мукишу районах Киццуватны и вернулся в Алалах с богатой добычей. По мнению Ч. Л. Вулли, под разорёнными Идри-ми городами следует понимать семь укреплённых хеттских гаваней на берегу Александреттского залива.

Надпись на статуе уделяет строительству царского дворца особое внимание, представляя его как нечто грандиозное, превосходящее по масштабам архитектурные достижения отца Идри-ми в Халапе. Строительство царского дворца в Алалахе было крайне важно для Идри-ми, поскольку наделяло его царский статус дополнительной легитимностью в глазах подданных и соседних монархов. Именно после рассказа о возведении дворца Идри-ми в своей надписи заявляет: «Я сделал мой трон точным подобием трона царей, мои приближённые начальники стали подобны служителям царя, мои сыновья стали подобны сыновьям царя, мой двор стал подобен двору царя». Идри-ми как основатель независимого от чужеземного господства государства почитался в Алалахе ещё долго после своей смерти — статуя с его «автобиографией» простояла в одном из городских храмов несколько веков и во время разрушения Алалаха «народами моря» в 1194 году до н. э. была спасена и тщательно спрятана кем-то из горожан.

Датировка правления 
Датировка правления Идри-ми зависит от того, рамки какой хронологии («долгой», «средней», «короткой» или «ультракороткой») для этого использовать, а также от того, с периодами царствования каких царей более крупных держав синхронизировать его правление. Соответственно, здесь возникает множество вариантов датирования. К примеру, Ф. Зееб попытался синхронизировать хронологию Алалаха с хронологией Нового царства в Египте. По версии Зееба, получение Тутмосом III на 38-м году его правления (1441 год до н. э. по «короткой» хронологии или 1452 год до н. э. — по «средней») даров из Алалаха было обусловлено воцарением Идри-ми в Алалахе, соответственно, именно этот год следует считать годом вступления Идри-ми на престол Мукиша. Недостатком этой теории, по мнению Д. Н. Громовой, как минимум, является то, что Идри-ми с первых дней своего правления ориентировался во внешней политике на Митанни, а не на Египет, который даже не упоминается в надписи на его статуе, хотя не исключено и то, что новый царь Алалаха пытался заручиться поддержкой не только своего «сюзерена», но и царя Египта, чьи позиции в регионе в тот период были довольно сильны (подобную политику внешнего лавирования, к примеру, в своё время проводил Азиру, царь Амурру).

Идри-ми являлся современником митаннийского царя Парраттарны, киццуватнийского царя Пиллии (с которым Идри-ми заключил договор) и хеттского царя Циданты II (с которым договор заключил Пиллия), что позволит более точно датировать время правления Идри-ми после более однозначного датирования царствования этих его современников. Кроме того, сын Идри-ми Никмепа II был современником египетского фараона Аменхотепа II и митаннийского царя Шаушшатара.

Наследники 
Сохранились сведения о двух сыновьях Идри-ми, из которых его преемником, вероятно, стал Адад-нирари, правление которого было недолгим. По мнению Ч. Л. Вулли, Идри-ми приказал выгравировать надпись на своей статуе именно в связи с передачей престола своему сыну Адад-нирари. При этом, из содержания надписи непонятно, сделал ли Идри-ми своего сына соправителем после 30 лет правления или отрёкся от престола в его пользу («в свою очередь оказал доверие управлению моего сына»). Следующим царём Мукиша стал другой сын Идри-ми — Никмепа II, который вскоре после вступления на престол начал перестройку отцовского дворца в Алалахе.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Правители Азии XV века до н. э.
Алалах